Willey kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Willey, Warwickshire, ort i England, 
 Willey, Herefordshire, civil parish i England,